Monteacuto ima više značenja:
 Monteacuto, Brescia
 Monteacuto, Pavia